Erik Persson kan syfta på

 Erik "Lillis" Persson (1909–1989) –  en svensk landslagsman i ishockey, bandy och fotboll under 1920-talet till 1940-talet
 Eric Persson (1898–1984) – en legendarisk ledare inom svensk fotboll och ordförande i Malmö FF
 Erik Olof Persson (född 1979) – en svensk konstnär, snickare, musiker och spåman
 Erik Persson (född 1994) – en svensk simmare med specialitet på bröstsim
 Erik Persson (chefredaktör) (1922–1998) – en svensk redaktör och socialdemokratisk kommunalpolitiker
 Erik Gamby (1908–1996) – författare och numismatiker som först hette Erik Person